Аллсвенскан 1991 () — 67-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 7 апреля и закончился 27 октября 1991 года.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Чемпионская группа

Группа за места в лиге

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1991 
Швеция
Спорт в Швеции в 1991 году